Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2019 de l'Open d'Australie qui est disputé du 15 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréates 
Samantha Stosur et Zhang Shuai remportent le tournoi en battant en finale les tenantes du titre Tímea Babos et Kristina Mladenovic. Elles remportent respectivement leur  et  titre du Grand Chelem en double dames.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 14 % par rapport à l'édition 2018.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2019
Tennis en Australie en 2019
Open Australie Double dames
Tennis en janvier 2019